Existuje více nositelů příjmení Hietanen:

 Janne Hietanen (* 1978) – finský fotbalista
 Juuso Hietanen (* 1985) – finský lední hokejista
 Mikko Hietanen (1911–1999) – finský atlet
 Valtteri Hietanen (* 1992) – finský lední hokejista
 Yrjö Hietanen (1927–2001) – finský kanoista